Vitalija D'jačenko e Eirini Georgatou erano le detentrici, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Soweto Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Magda Linette e Chanel Simmonds che hanno battuto in finale Samantha Murray e Jade Windley 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Magda Linette /  Chanel Simmonds (Campionesse)
  Başak Eraydın /  Julia Glushko (quarti di finale)

  Teodora Mirčić /  Pemra Özgen (semifinali) 
  Nadežda Kičenok /  Margarita Lazareva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Soweto Open 2013